Бзыпта — населённый пункт (пгт/село) в Гагрском районе Абхазии
 Бзыпта — станция Абхазской железной дороги